Brillouin ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Brillouin (1889–1969), französischer Physiker
 Marcel Brillouin (1854–1948), französischer Physiker, Vater von Léon

Siehe auch:
 Brillouin-Funktion
 Brillouin-Zone
 Brillouin-Streuung
 Brillouin-Paradoxon